Досо () — город в юго-западной части Нигера, центр одноимённого региона страны.

География 
Расположен в 130—140 км к юго-востоку от столицы страны, города Ниамей, на дороге, ведущей из Зиндера в Бенин. Является центром городского округа Досо. В городе имеется аэропорт .

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 74 392 человека. Город является седьмым по численности населения в стране и первым в регионе. Большинство населения в о́круге составляют представители народа джерма, занимающиеся в основном скотоводством и земледелием.

Динамика численности населения города по годам:

История 
В доколониальный период город был столицей королевства Досо, власть которого распространялась на всю территорию проживания местного народа джерма. Местные правители имели титул «Джермако́й» или «Зармако́й», что можно перевести как «Владыка Джермы».

Достопримечательности 
В 2006 году Дворец Джермакоя и музей были признаны ЮНЕСКО кандидатами в объекты всемирного наследия.

Примечания

Литература 
 James Decalo. Historical Dictionary of Niger. Scarecrow Press/ Metuchen. NJ — London (1979) ISBN 0810812290

Ссылки 
 WorldStatesmen — Niger
 pbase.com:Images of Dosso city

Города Нигера
Регион Досо
Досо